В этой статье представлен список известных людей, умерших в 1182 году.

См. также: :Категория:Умершие в 1182 году

Январь 
 4 января — Фридрих I — граф Бренны (1156—1182)
 13 января — Агнесса Австрийская (1154—1182) — королева-консорт Венгрии (1168—1172), жена Иштвана III, герцогиня-консорт Каринтии (1173—1181), жена Германа.

Февраль 
 6 февраля —  — епископ Праги (1180—1182)

Май 
 12 мая — Вальдемар I Великий — король Дании (1157—1182), король Ютландии и герцог Шлезвига (1147—1157)
 16 мая — Иоанн Комнин-Ватац — византийский генерал и повстанческий лидер.

Июнь 
 Папарески, Чинцио — кардинал-дьякон Сант-Адриано (1158—1172), Кардинал-священник Санта-Чечилия-ин-Трастевере (1172—1182)

Июль 
 26 июля —  — епископ Рочестера (1148—1182)
 Мария Комнина (Порфирородная) — старшая дочь византийского императора Мануила I Комнина, участница политической борьбы, вероятно, отравлена

Сентябрь 
 17 сентября — Мизо, Пьетро ди — кардинал-дьякон Сант-Эустакьо (1158—1165/1166), кардинал-священник Сан-Лоренцо-ин-Дамасо (1165/1166—1182)

Октябрь 
 6 октября —  — епископ Ковентри (1161—1182)
 Конрад II — герцог Мерании (1159—1182)

Ноябрь 
 29 ноября —  — епископ Любека (1172—1182)

Дата неизвестна или требует уточнения 
 Ахмад ар-Рифаи — суфийский учитель, основатель ордена рифаитов
 Бернард Сен-Бертенский — святой римско-католической церкви .
 Богумил Гнезненский — епископ Гнезно (1167—1170), святой римско-католической церкви .
 Вальтеоф — граф Лотиана, первый граф Данбар (1166—1182)
 Генрих I — граф Гельдерна (1131—1182), граф Цютфена (1138—1182). Присоединил Цютфен к Гелдерну.
 Кирилл Туровский — церковный деятель и писатель Древней Руси, епископ Турова, святой Русской церкви.
 Мария Антиохийская — императрица-консорт Византии (1161—1180), жена Мануила I Комнина, регент Византии (1180—1182), казнена.
 Мария Булонская — графиня Булони (1159—1170). Умерла после отречения в монастыре.
  — епископ Авранша (1171—1182)
  — последний граф Лорителло (1154—1182), граф Конверсано (1138—1182)
  — буддистский духовный лидер и учитель, второй из пяти почитаемых высших мастеров Сакья.
  — японский поэт
  — императрица-консорт Японии (1130—1141), жена Императора Сутоку
 Чжао Бо-цзюй — китайский художник
 Этериано, Уго — кардинал-дьякон Сант-Анджело-ин-Пескерия (1182)

См. также 

 Список умерших в 1181 году
 Список умерших в 1183 году

1182
Умершие в 1182 году